Sędziwój Ostroróg (zm. 1441) – wojewoda poznański, starosta generalny Wielkopolski
 Sędziwój Ostroróg (zm. 1624) – kasztelan międzyrzecki